Namdaemun (kor.: „großes Südtor“) steht für:

 Namdaemun (Kaesŏng), Stadttor in Kaesŏng, Nationalschatz Nr. 124 von Nordkorea
 Namdaemun (Seoul), Stadttor in Seoul, Nationalschatz Nr. 1 von Südkorea